Getsêmani -  jardim onde acredita-se que Jesus e seus discípulos tenham orado na noite anterior à crucificação
Ou ainda:
Getsêmani (álbum) - de Sérgio Lopes
Gethsemane - canção de Nightwish

Desambiguação